ТОЗ-БМ — внешнекурковое двуствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов.

История 

Курковых тульских ружей было выпущено за всю историю не так уж и много. Но среди них есть модели, которые нельзя не упомянуть, поскольку на их производстве оттачивалось мастерство изготовителей и происходило усовершенствование самих ружей. Одной из таких моделей, является ТОЗ-БМ, которое пришло на смену своему прародителю-первопроходцу ТОЗ-Б, подаренному тульскими оружейниками охотникам и всем любителям стрельбы. То есть, на базе модели с индексом «Б», в 1956 году началось производство усовершенствованного или модернизированного (что можно понять по букве «М» в названии ружья), которое предназначалась как для любительской, так и для промысловой охоты.

Описание 
ТОЗ-БМ представляет собой видоизменённую в 1956 г. модель ТОЗ-Б. У новой модели были достигнуты более высокие характеристики прочности и надёжности. Выпускалось это оружие чаще в 16-м калибре, реже в 20-м. Каналы его стволов имеют типовые дульные сужения для таких ружей, а именно получок — чок. Для ружей 16-го калибра сужения были 0,25 и 0,5 мм, но выпускались экземпляры с 0,5- и 1,0-миллиметровыми сужениями. На практике встречались сужения в пределах от 0,25 до 1,15 мм. Патронники ружей и в 16-м и в 20-м калибре делались длиной 70 мм.

Замки у ТОЗ-БМ устанавливались, как и у ТОЗ-Б, подкладные. Стволы ружья были с тройным запиранием на колодку: нижнее, при помощи рамки Перде, а также на два подствольных крюка, и верхнее запирание на болт Гринера. Непосредственно после выстрела курки ружья автоматически устанавливаются на предохранительный взвод. Отъёмное цевьё ружья имело металлическую рычажную защёлку. Ложа выполнялась из бука, берёзы или ореха, причём последняя порода дерева была характерна для штучных экземпляров. Шейки приклада могла быть полупистолетной, пистолетной или прямой.

Как и у ТОЗ-Б, у модернизированной модели длина ствола составляла 700—725 мм. В 16-м калибре выпускались ружья со стволами длиной 750 мм. Общая масса ружья 16-го калибра была в среднем 3,25 кг, 20-го калибра — 2,75 кг. Усилие спуска для правого спускового крючка составляло от 1,5 до 2,75 кг, а для левого — от 1,75 до 3 кг. Оба спусковых крючка подпружинены, а их движения коротки и без холостого хода.

Каналы стволов ТОЗ-БМ не хромированы, отчего довольно сильно подвержены коррозии. Встречаются редкие экземпляры (в основном выпуска 60-х годов) с хромированными каналами стволов. Традиционная прицельная планка этого ружья и латунная мушка очень удобны, особенно при стрельбе навскидку. Прицельная планка имеет антибликовую накатку — поперечную насечку в виде линий, которая позволяет спокойно прицеливаться при ярком солнечном свете.

Приклад рядовых образцов не идеален, но больших нареканий со стороны пользователей также не вызывал. На затылок приклада устанавливались пластмассовые или воронёные затыльники из штампованного металла. Благодаря своему довольно большому весу для ружья 16-го калибра, ТОЗ-БМ обладал относительно комфортной отдачей, но это оружие требует правильной вкладки и стрелять из него желательно из правильной стойки. Это обусловлено формой затыльника приклада.

Преимущества и недостатки 
К недостаткам этого типа оружия советского производства можно отнести не всегда качественную отделку и далеко не безукоризненный бой. Иногда встречаются ТОЗ-БМ с откровенно плохой подгонкой и опиловкой, при этом с отвратительным боем. Так, применение непосредственно в запирании болта Гринера обязательно требует высококвалифицированной и качественной сборки ружья. В противном же случае он элементарно не будет чётко выполнять своей функции. На многих «тулках» с маркой БМ подгонка верхнего механизма запирания не выдерживает никакой критики. Зачастую отладка и обработка других деталей и узлов также вызывает заслуженные нарекания. Часто ружья БМ в рядовом исполнении имеют несоответствующую врезку металла в дерево ложи. Нужно помнить, что старые ружья этого образца могут быть даже опасны из-за практически полного износа предохранительного взвода. Нехромированные стволы тоже не придают ружью положительных качеств. Данное ружьё в 16-м калибре никак нельзя назвать лёгким, что особенно заметно при ходовой охоте.

Часто в этих ружьях наблюдается так называемое «крещение», когда правый ствол при стрельбе даёт сбой влево, а левый, наоборот, вправо. Это касается только рядовых ружей. Но так как стоимость таких экземпляров в 60-х — 70-х годах была небольшой («тулка» была обычным товаром ширпотреба), то она полностью соответствовала минимальным требованиям большей массы охотников, любителей и промысловиков. В тайге и других отдалённых районах СССР ТОЗ-БМ, несмотря на свой трёхмиллионный тираж, часто была вообще дефицитным товаром, и при всех плюсах и минусах, всегда оставалась желанным охотничьим ружьём. Как и исходную модель ТОЗ-Б, её отличали проверенная временем и продуманная конструкция, превосходная ремонтопригодность (замки на боковых досках, винтовое скрепление конструкции ружья, доступность любых запчастей), надёжность и прочность. Для многих охотников было очень важным отсутствие предохранителя и наличие внешних курков, что давало возможность быстро приводить ружьё к бою, просто взведя курки, безопасно транспортировать его с патронами в патронниках со спущенными курками, и не требовало лишних движений для выстрела, когда курки взведены.

Штучные варианты ТОЗ-БМ качественно отличались от рядовых, как подгонкой и изготовлением деталей, внешней отделкой, так и боем. Существуют ружья этой модели в сувенирном исполнении.

Фотогалерея

Ссылки 
 
 
 

Двуствольные ружья СССР
Охотничье оружие
Продукция Тульского оружейного завода